Friktionstal kan avse:

 Friktionskoefficient – en dimensionslös storhet som beskriver friktion mellan fasta ämnen inom mekaniken
 Friktionstal (hydraulik) – ett dimensionslöst tal (λ} som används i Darcy-Weisbachs ekvation för olika beräkningar inom främst den stationära rörströmningen inom hydraulik och hydroteknik